L'església Sant Parascheva de Desești és una església ortodoxa romanesa de la comuna de Desești al comtat de Maramureș (Romania). Fou construïda el 1770 i és un dels vuit edificis que formen les esglésies de fusta de Maramureş, Patrimoni Mundial de la UNESCO, i també està catalogada com a monument històric pel Ministeri de Cultura i Afers Religiosos de Romania.

Referències

Bibliografia 
 
 

Patrimoni de la Humanitat a Romania
Esglésies de Romania